Les deux lettres OD peuvent faire référence à :

OD est un sigle :
 oculus dexter, locution latine signifiant « œil droit », selon la liste des abréviations en médecine,
 En environnement, la teneur en oxygène dissous
 En régulation de trafic, Origine/Destination pour du calcul du temps de parcours ou autre.
 En comptabilité, opération diverse

od peut faire référence à :
 od est la force vitale pour Karl von Reichenbach.
 od (« octal dump »), une commande Unix / Linux présente sur beaucoup de systèmes.
 En pharmacologie, dans la posologie d'un médicament, "o.d." signifie "1 fois par jour" qui vient de l’anglais "Once a Day".
 od, langue indo-iranienne parlée en Inde et au Pakistan.
 OD, abréviation d'overdose